A 2011-es Ázsia-kupa döntője 2011. január 29-én Dohában a Kalifa Nemzetközi Stadionban, helyi idő 18:00-tól került megrendezésre. A mérkőzés győztese nyerte a 15. Ázsia-kupát.

A mérkőzés két résztvevője Ausztrália és Japán volt. Japán hosszabbítás után nyert 1–0-ra és ezzel negyedik alkalommal nyerte meg az Ázsia-kupát.

Út a döntőig

A mérkőzés

Jegyzetek

Források 

 A 2011-es Ázsia-kupa hivatalos oldala

Döntő